

Biografia 
Gianluca Testa ha iniziato la sua carriera di attore in produzioni teatrali e cinema indipendente. In teatro ha collaborato con Giuliano Vasilicò, interpretando per tre anni il ruolo di San Giovanni in Dal Vangelo secondo Giovanni e ha lavorato con Giancarlo Nanni e il Teatro Vascello di Roma dal 2006 al 2009.
Nel 2006 è apparso nel video musicale ufficiale di Raf nella canzone Dimentica. Nel 2008 ha interpretato Mirko Bertolini nella miniserie Il commissario Rex su Rai 1 e Francesco Ticconi nella serie televisiva Carabinieri su Canale 5. Nel 2011 ha interpretato Brenno nel film Pipi Room, diretto da Jerry Calà, e in Calibro 10, con Franco Nero.. Nel 2019 ha scritto e diretto il cortometraggio La strategia del prigioniero interpretato da Daniele Marcheggiani, Anca Mariana Doncilà, Roberta Valdes. Dal 2002 ha diretto molti spot pubblicitari e video musicali per Video Italia e MTV. Lavora anche come formatore nel campo dell'autoaiuto e come insegnante di recitazione.

Filmografia selezionata

Film 

 Pipi Room, regia di Jerry Calà (2011)
 Calibro 10 (2010)
 Mad in Italy - Birth of a Serial Killer (2009)
 Symphony in Blood Red (2009)

Televisione 

 Rex (2008, miniserie)
 Carabinieri (2008, serie televisiva)

Video musicali

 Dimentica di Raf (cantante) (2006)

Film brevi 

 Banza Kiri!, sceneggiatore e regista (2014)
 Fagiolino e il cavaliere, sceneggiatore e regista (2010)
 La strategia del prigioniero, sceneggiatore e regista (2019)

Discografia selezionata 

 2002 - L'inesprimibile sogno di Giada
 2006 - Le canzoni del mondo di Oz
 2020 - Nomade digitale

Note

Collegamenti esterni
 
 Gianluca Testa all'Internet Movie Database
 Gianluca Testa su Movieplayer.it
 Gianluca Testa su Cinemaitaliano.info